Sauville (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Sauville (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia